Образцовка — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Образцовка — бывшее село в Успенском районе Павлодарской области, ликвидировано в 2004 году.

Россия 
 Образцовка — посёлок в Бийском районе Алтайского края.
 Образцовка — деревня в Спас-Деменском районе Калужской области.